Ivan Ferreira (Rio de Janeiro, c. 1925) é um compositor brasileiro, também é irmão dos compositores Glauco e Homero Ferreira.

Obras 
 Colher de Chá (com Homero Ferreira e Renato Ferreira)
 Marcha do Patati-patatá (com Renato Ferreira e Homero Ferreira)
 Me Dá um Dinheiro Aí (com Glauco Ferreira e Homero Ferreira)
 O Culpado Fui Eu (com Renato e Homero Ferreira)
 O Que Foi Que Eu Fiz (com Renato Ferreira e Homero Ferreira)
 Rock do Mendigo (com Homero Ferreira e Sérgio Ferreira)
 Velho Bossa Nova (com Homero Ferreira e Renato Ferreira)

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Sambistas